Ву́лиця Руставе́лі (також Ву́лиця Шота́ Руставе́лі) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Шота Руставелі — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця в місті Івано-Франківську.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця в місті Ізюмі.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця у Калуші.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця у Києві.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця в місті Луцьку.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця у Львові.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця в Одесі.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця в місті Полтаві.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця в місті Сумах.
 Вулиця Шота Руставелі — вулиця в місті Тернополі.
Вулиця Шота Руставелі — вулиця в місті Острог.

Вулиця Руставелі 

 Вулиця Руставелі — вулиця в місті Дніпрі.
 Вулиця Руставелі — вулиця в місті Донецьку.
 Вулиця Руставелі — вулиця в місті Запоріжжі.
 Вулиця Руставелі — вулиця в місті Луганську.
 Вулиця Руставелі — вулиця в місті Ужгороді.
 Вулиця Руставелі — вулиця в місті Харкові.
 Вулиця Руставелі — вулиця в місті Чернівцях.